1 Night in Paris é um filme pornográfico amador em que a atriz e cantora norte-americana Paris Hilton aparece tendo relações sexuais com o seu namorado na época Rick Salomon.

História 
Lançado logo após o sucesso de The Simple Life, esse filme virou uma sensação na internet (sendo o nome de Paris um dos mais buscados em sites de pesquisa daquele ano). Paris processou Salomon por ter lançado a fita sem sua autorização. Em julho foi feito um acordo no processo: Paris receberia US$400 000 e uma percentagem não-declarada dos lucros do infame vídeo. Os lucros que Paris recebeu do vídeo foram doados à caridade. O filme original ainda está circulando pela internet. O filme recebeu três prêmios AVN em 2005: Título mais vendido do ano, Título mais alugado do ano e Melhor campanha de marketing.

Detalhes do filme 
1 Night in Paris é distribuído nos Estados Unidos pela Red Light District Filme, uma bem-sucedida produtora pornográfica. 1 Night in Paris é um dos mais explícitos vídeos de celebridades fazendo sexo, mostrando penetração vaginal, felação e ejaculação. Numa das "cenas" do filme, Paris interrompe sua noite de sexo para atender seu telefone celular, cena que recebeu várias paródias.

Prêmios 
 AVN Award de 2005 - Melhor Campanha Geral de Marketing, Projeto Individual
 AVN Award de 2005 - Melhor Título de Aluguel do Ano
 AVN Award de 2005 - Título Mais Vendido do Ano
 F.A.M.E. Award de 2008 - Fita de Sexo de Celebridade Favorita

Ligações externas
 
 
  no Internet Adult Film Database

Filmes dos Estados Unidos de 2004
Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos de 2004
Filmes em língua inglesa da década de 2000